Bandera de Santa Cruz puede referirse a:
 Bandera del Cantón Santa Cruz en Ecuador
 Bandera del Departamento de Santa Cruz en Bolivia.
 Bandera de la provincia de Santa Cruz en Argentina.
 Bandera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en España.